Yberg steht für:
 Yberg, Berg bei Baden-Baden im Schwarzwald
 Landvogtei Yberg der Badischen Markgrafschaft, siehe Verwaltungsgliederung Badens#Provinz der Markgrafschaft (Badische Markgrafschaft), 1803–1807
 eine Lokomotive, siehe TB E 3/3 #Technisches
 Yberg, alte Schreibung von Burg Iberg im Toggenburg
 Burgfräulein vom Yberg, eine Figur eines Werks der Schriftstellerin Viviane Egli, siehe Viviane Egli #Werke

Yberg ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Franz Maria Ab-Yberg (1714–1790), Schweizer Politiker, Archivar, Chronist und Komponist
 Theodor Ab-Yberg (1795–1869), Schweizer Politiker

Yberg kann auch stehen für:
 Yberg (Adelsgeschlecht), mittelalterliches schwäbisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Eibenberg
 Iberg
 Iburg
 Yburg (Begriffsklärung)